Chappes nevű személyek:

Élisabeth de Chappes (–1114 körül), Hugues de Payns lovagnak, a templomos lovagrend első nagymesterének a felesége
Élisabeth de Chappes (–1218 után), I. (Villehardouin) Gottfried achajai herceg felesége
Matthieu Chappes (–1375) ciprusi lovag, Oghruy Mária örmény királyné második férje
Héléne Chappes, Psimiloffo és Tripi úrnője, Lusignan Henriknek, Chiti urának, I. Jakab ciprusi király dédunokájának a felesége
Pierre de Chappes, Franciaország kancellárja, Arras, Soissons és Chartres púspöke, bíboros

Chappes nevű települések:

 Chappes, Allier, francia település Allier megyében
 Chappes, Ardennes, francia település Ardennes megyében
 Chappes, Aube, francia település Aube megyében
 Chappes (Puy-de-Dôme), francia település Puy-de-Dôme megyében